Лагно́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Лагно Віктор Іванович — український вчений, математик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Лагно Діонісій Андроникович (1878 — після 1907) — депутат другої Державної Думи від Київської губернії.
 Лагно Іван Вікторович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Лагно Катерина Олександрівна — українська шахістка, гросмейстер.
 Лагно Марина Веніамінівна — українська російськомовна поетеса.
 Лагно Роман Іванович — український військовик, старший солдат резерву Національної гвардії України, старший кулеметник батальйону імені Кульчицького, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища